Letitia steht für:
 Letitia (Schiff, 1912), britisches Passagierschiff, 1917 versenkt
 Letitia (Schiff, 1925), britisches Passagierschiff, 1960 verschrottet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Letitia (Kentucky)
 Letitia (North Carolina)
 Letitia (Oklahoma)

folgende Gewässer:
 Lake Letitia, See in der Region Canterbury, Neuseeland

Siehe auch:
 Laetitia